Frédéric Garnier (1836-1905), homme politique français
Frédéric Garnier (1964-), coureur cycliste français